Ganzabal oder Ganzábal ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Ganzábal (* 1960), argentinischer Tennisspieler
 Julian Ganzabal (* 1946), argentinischer Tennisspieler